В соответствии с проектом Викивиды род подразделяют на следующие виды:

Тинеины